

Noms communs 
 En latin, le nom commun  a le sens de « voie », « route », « chemin », et désigne en particulier les voies romaines.
 En italien, il a donné un substantif de sens voisin, ainsi qu'un adverbe d'un emploi très fréquent (exemple : , « s'en aller »).
 En français, il est à l'origine d'une préposition homonyme, employée pour signifier « en passant par » (exemple : Je vais à Paris via Tours). Cette préposition n'existe pas en latin. Dans cet emploi, « via » est un mot français, qui par conséquent .
 un via, dans le domaine de l'électronique, désigne un trou métallisé permettant la connexion électrique entre plusieurs couches d'un circuit imprimé.
 une via ferrata, activité sportive qui consiste à gravir une paroi rocheuse en suivant un cheminement équipé dans ce but, avec le matériel adéquat.

Noms propres 
 Via, une ancienne commune française des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Font-Romeu-Odeillo-Via ;
 plusieurs entreprises :
 Via Rail Canada, société qui assure le transport ferroviaire au Canada,
 VIA Technologies, société d'informatique,
 , société de transport qui dessert la ville de San Antonio au Texas ;
 Via Campesina, un mouvement international qui coordonne des organisations agricoles et altermondialistes ;
 VIA, la voie du peuple, parti politique français conservateur

Sigles 
 VIA (en russe : ) était le nom générique utilisé pour les groupes de pop et de rock officiellement reconnus par le gouvernement soviétique, des années 1960 aux années 1980.
 VIA, Volontariat international en administration () ;
 VIA, Valorisation de l'innovation dans l'ameublement (qui ) ;

Notes et références